Сергей Алексеевич Малухин () — советский и российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник спортивного клуба «Нефтяник» (Отрадный). Выступал за «Торпедо» (Тольятти), «Ротор», «Динамо» (Ставрополь), «Звезда» (Городище), «Торпедо» (Волжский), «Волгарь». В 1985 году в составе ростовского СКА в высшей лиге СССР провёл 28 матчей.

Достижения 
 Обладатель Кубка РСФСР: 1980

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Звезда» Городище
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Волгарь»